Der Coupe d’Europe 1993/94 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 36. Auflage fand vom 10. bis zum 12. Juni 1994 in Duisburg statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Die BF Horster-Eck 1959 aus Essen gewannen erstmals den Coupe d’Europe vor der BSG Neudorf-Hochfeld aus Duisburg und der BG Bottrop 24.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Duisburg

Ausscheidungsgruppe in Genf (23. und 24. April 1994) 

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Palma de Mallorca (23. und 24. April 1994) 

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Porto (23. und 24. April 1994) 

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Wien (23. und 24. April 1994) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Bottrop (23. und 24. April 1994) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Duisburg

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1993/94

Einzelnachweise 

1994
Coupe dEurope 1993/94

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Duisburg